Lea Rosh – giornalista tedesca
 Rosh haShana – il primo giorno dell'anno ebraico
 Rosh Chodesh – il primo giorno del mese lunare, secondo il calendario ebraico
 Rosh Yeshivah – direttore di una scuola talmudica.
 Il Rosh – soprannome di Asher ben Yehiel